L'Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) est un réseau de santé de statut privé reconnu d’intérêt public. Il dessert le bassin de population de la région Ouest du canton de Vaud, qui s’étend des bords du Léman, de Renens à Gilly, jusqu’au cœur du Jura.

Description 
L’EHC regroupe près de 2 000 collaborateurs. Le réseau réunit 23 établissements aux missions complémentaires : un hôpital général de soins aigus de 240 lits sur le site de Morges, une clinique privée, un centre de traitement et de réadaptation sur les sites d’Aubonne et de Gilly comptabilisant 100 lits. Trois permanences, seize centres médicaux et trois EMS de long séjour pour un total de 150 lits. 

Depuis 2018, le directeur général est le Dr Mikael de Rham.

Établissements

Hôpital de Morges 
Il y a 125 ans, l'infirmerie des Pâquis était créée. Il a fallu attendre 1949 pour l'infirmerie devienne l'hôpital de Morges avec un nouveau bâtiment, toujours aux Pâquis.  

C'est en 1973 que l'Hôpital actuel à côté d'Échichens a été inauguré, pour devenir un centre de soins aigus (maladies, hospitalisation, accidents, urgences). 

L'Hôpital de Morges est un hôpital régional qui fonctionne 24h/24, possède 240 lits et concentre 40 spécialités médicales. En 2021, ce sont 11 000 hospitalisations, 7 000 opérations, plus de 1 600 naissances et 36 000 consultations en urgences.

Clinique de Morges 
La Clinique de Morges est une unité privée située au 5e étage de l'Hôpital de Morges. Elle bénéficie du plateau médico-technique de l'hôpital de Morges, de sept blocs opératoires avec une salle de réveil, d'une unité de soins intensifs reconnue SSMI, d'un plateau radiologique complet, d'un centre d’antalgie / traitement de la douleur, d'un centre de cardiologie interventionnelle, d'un centre d’urologie et d'un centre du sein (en partenariat avec le CHUV).

Hôpital et établissement médico-social d'Aubonne 
Il fait partie des trois hôpitaux à l'origine de la création de l'EHC, avec Morges et Gilly. C'est un plateau hospitalier qui regroupe la médecine de premier recours, centre médical, des lits de soins aigus, une unité de soins palliatifs, un centre de réadaptation, un établissement médico-social, ainsi qu'un centre d'accueil temporaire pour les personnes âgées.

Hôpital de Gilly 
Centre de traitement et réadaptation (multisite) avec un centre d'accueil temporaire. Des animations pour les seniors y sont organisés quatre jours par semaine. Il a intégré l'Ensemble Hospitalier de la Côte en 2000 et possède des lits de réadaptation. L'hôpital propose des soins en ergothérapie, gériatrie, nutrition clinique, physiothérapie, psychiatrie et réadaptation.

Établissement médico-social Nelty de Beausobre 
Il s'agit d'un établissement d'hébergement à long terme de personnes âgées, disposant de 50 lits répartis entre 32 chambres individuelles et 9 chambres doubles, et offrant aussi un accueil temporaire. L'EMS bénéficie d'une certification ISO 9001-2015, qui garantit la qualité de la prise en charge des résidents et des professionnels.

Établissement médico-social Parc de Beausobre 
L’EMS Parc de Beausobre est un établissement d'hébergement à long terme de gériatrie et psychogériatrie de l'âge avancé (82 chambres individuelles), et d'accueil temporaire. Il dispose aussi d'un restaurant et d'une cafétéria ouverts 7 jour sur 7 pour le public. Pensé pour favoriser les liens intergénérationnels, l’EMS est entouré d’une résidence de logements protégés, d’un Centre de vie enfantine et de deux collèges. Le Théâtre, l’École de musique et le restaurant de Beausobre se situent également dans le voisinage. Cet environnement offre des possibilités d’échanges inédites.

Centre médical d'Aubonne 
Situé dans l'aile Est de l'Hôpital d'Aubonne, le Centre médical a été entièrement rénové et compte désormais 10 cabinets de médecine de famille et de médecine spécialisée (psychiatrie, psychothérapie, gynécologie, obstétrique, orthopédie) ainsi que des prestations en physiothérapie, ergothérapie et en diététique .

Centre médical Arcades EPFL 
Il est situé dans le quartier nord du campus de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Dédié à la médecine de premier recours et aux consultations spécialisées dans les domaines de l'orthopédie, de la rhumatologie, de la gynécologie, de l'allergologie et de la dermatologie.

Centre médical Charpentiers 
Le centre médical Charpentiers situé près de la gare CFF à Morges propose des consultations en médecine interne générale et en nutrition.

Centre médical du Simplon 
Le centre dispose d'une équipe de médecins généralistes et spécialistes en médecine interne générale, en gastro-entérologie, en chirurgie générale, en ophtalmologie et urgences ophtalmologiques et en pédiatrie.

Centre médical de Bussigny 
Le centre comprend des cabinets de médecine générale et de médecine spécialisée (orthopédie, gynécologie, gastro-entérologie, hépatologie, chirurgie générale, endocrinologie, diabétologie, hypnose médicale), ainsi qu'un centre de proctologie.

ProctoCentre 
Le ProctoCentre situé à Bussigny est un centre interdisciplinaire qui rassemble une équipe de spécialistes (spécialistes en chirurgie, gastro-entérologues, physiothérapeutes et gynécologues) dédiée à la prise en soin des différentes pathologies de la proctologie.

Centre médical Échichens 
Le centre est situé dans la structure d'accompagnement médico-social de Silo. Il comprend des cabinets de médecine de famille dont un centre d'endocrinologie-diabétologie, et propose des prestations en hématologie, en hypnose clinique et Techniques d'activation de la conscience, en nutrition clinique et en gériatrie.

Policlinique de la Venoge 
La Policlinique de la Venoge est une permanence médicale. Elle a rejoint l'EHC en janvier 2021. Elle offre des soins d'urgence et des consultations pluridisciplinaires sept jours sur sept.

Centre médical du Croset 
Situé à Écublens, le centre propose des consultations de médecine générale et de famille.

Centre digestif des Halles 
Le Centre digestif des Halles réunit sous un même toit toutes les disciplines du système digestif : gastro-entérologie, proctologie, pathologie abdominale, hépatologie, maladies inflammatoires de l'intestin. Il comprend des cabinets de consultations avec un plateau technique constitué de deux salles d'examen, une salle de perfusion et une salle de surveillance. Il est situé dans le nouveau quartier des Halles à côté de la gare de Morges.

Centre senior la Côte 
Situé à Rolle près de la gare, le Centre senior de la Côte est un espace dédié aux personnes âgées, avec un large éventail de prestations. Il abrite également le Centre de mémoire de la Côte, sous l'égide du Réseau santé la Côte et regroupe des compétences de gériatrie, de neurologie, de psychiatrie de l'âge avancé, de neuropsychologie et de psychologie.

Centre COVID-19 des Pâquis 
Ouvert depuis mars 2020 pour des tests COVID-19, le centre propose également depuis janvier 2021 des vaccinations contre la maladie.

Permanence des Halles 
La Permanence des Halles accueille des patients adultes pour une prise en charge rapide des urgences médicales non vitales. Elle réalise des prestations d'urgences, d'orthopédie et de radiologie. Elle est située dans le nouveau quartier des Halles, à côté de la gare de Morges. C'est une alternative aux urgences de l'hôpital de Morges.

Centre médical de Saint-Prex 
Le centre de Saint-Prex propose des consultations de médecine générale et de famille ; il permet de bénéficier du réseau EHC.

Centre de neurologie 
Le centre de neurologie a été repris par l'Ensemble Hospitalier de la Côte à la suite du départ à la retraite du Dr Christopher Naegeli. L'ouverture est prévue pour le 5 septembre 2022.

Centre médical de Romanel 
Situé au cœur de Romanel-sur-Lausanne, le Centre médical de Romanel propose des consultations de médecine générale et de famille ; il permet de bénéficier du réseau de l’EHC.

Références 

Hôpital en Suisse
Santé dans le canton de Vaud
Entreprise ayant son siège dans le canton de Vaud
Morges